Die India Open 2022 im Badminton fanden vom 11. bis 16. Januar 2022 in der K. D. Jadhav Indoor Hall in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 B. Sai Praneeth (zurückgezogen) 
 Lakshya Sen (Champion)
 Kantaphon Wangcharoen (zurückgezogen)
 Loh Kean Yew (Finale)
 Sameer Verma (2. Runde)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)
 H. S. Prannoy (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (Champion)
 Yeo Jia Min (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (2. Runde)
 Evgeniya Kosetskaya (1. Runde)
 Supanida Katethong (Finale)
 Iris Wang (zurückgezogen)
 Fitriani (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Halbfinale)
 Ben Lane / Sean Vendy (zurückgezogen)
 B. Sumeeth Reddy / Manu Attri (zurückgezogen)
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (2. Runde)
 Krishna Prasad Garaga / Vishnu Vardhan Goud Panjala (1. Runde)
 Fabien Delrue / William Villeger (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (zurückgezogen)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (2. Runde)
 Anastasia Akchurina / Olga Morozova (Finale)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions)
 Vivian Hoo Kah Mun / Lim Chiew Sien (Viertelfinale)
 Margot Lambert / Anne Tran (zurückgezogen)
 Gayathri Gopichand / Treesa Jolly  (2. Runde)
 Shikha Gautam / Ashwini Bhat (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (Halbfinale)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Finale)
 Callum Hemming / Jessica Pugh (zurückgezogen) 
 Chan Peng Soon / Valeree Siow (Viertelfinale)
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (2. Runde)
 Dhruv Kapila / Siki Reddy (2. Runde)
 Venkat Gaurav Prasad / Juhi Dewangan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2022